В Бразилии насчитывается 72 национальных парка. Парки управляются Национальной системой природоохранных зон (, SNUC), в которую, помимо национальных парков, входят также природоохранные зоны с более низким статусом.

Старейший национальный парк Бразилии — Итатиая — был создан 14 июня 1937 года. Крупнейший национальный парк — Горы Тумукумаки, охватывающий площадь 38 651 км².

Примечания

Литература 
 Борисов В.А., Белоусова Л.С., Винокуров А.А. Охраняемые природные территории мира / Национальные парки, заповедники, резерваты: Справочник. — М.: Агропромиздат, 1985. — С. 214 — 219.
 Pádua M. T. J. Parques nacionais e reservas equivalentes. — Brasilia, 1975.

Ссылки 
 
 

 
Национальные парки
Бразилия, национальные парки